Ла Гранж може да се отнася за:
 Ла Гранж, град в Илинойс, САЩ
 Ла Гранж, град в Кентъки, САЩ

Вижте също 
 Лагранж